Анастасія Павлюченкова була чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру.

Гарбінє Мугуруса виграла титул, у фіналі перемігши Тімеа Бабош з рахунком 3–6, 6–4, 6–3

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Monterrey Open, одиночний розряд
2018